Leucothoe — научное название рода, которое может относиться как к растениям, так и к животным:
  — род цветковых растений семейства ; чтобы пометить необходимость отдельного произношения двух последних букв, нередко используют запись Leucothoë;
  — род ракообразных отряда , типовой род семейства Leucothoidae.

Слово Leucothoe является латинизированной формой записи имени богини Левкофеи (Левкотеи) ().